Чемеров — фамилия; имеет женскую форму Чемерова.
 Чемеров, Александр Валерьевич (род. 1981) — украинский рок-музыкант, композитор и продюсер.
 Чемеров, Сергей Алексеевич (род. 1972) — российский гребец-каноист, выступал за сборную России в 1990-х — 2000-х годах.